El XX Campionat Individual és l'edició del 2005 del Campionat Individual de raspall per a pilotaires professionals.

Pilotaires 
 Agustí de Castelló
 Alberto d'Aielo de Malferit
 Armando de Bicorp
 Carlos d'Oliva
 Coeter II de Simat de la Valldigna
 Juan del Genovés
 Juan Gràcia de Potries
 Waldo d'Oliva

Resultats 

2005
Competicions esportives del 2005